Altschloss steht für:

 Altschloss (Breithardt), Hohenstein-Breithardt, Taunus 
 Burgstelle Altschloss (Zeglingen), im schweizerischen Kanton Basel-Landschaft
 Ruine Ödenburg, im schweizerischen Kanton Basel-Landschaft
 Ringwall Altschloss, Gemeinde Aarbergen 
 Ruine Spitzburg, Schweiz
Siehe auch
Altes Schloss
 Altschlossfelsen
 Altschlössl